Соломинский сельсове́т — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Соломинский сельсовет — Кемеровская область, Топкинский район.
 Соломинский сельсовет — Орловская область, Дмитровский район.
 Соломинский сельсовет — Пензенская область, Башмаковский район.
 Соломинский сельсовет — Рязанская область, Клепиковский район.

 Соломенский сельсовет, с 2004 года село Соломенское — Ставропольский край, Степновский район, упразднён в 2020 году.